Trefot kan avse:

 Trefot (instrument) – för att montera ett instrument på ett stativ över en mätpunkt vid geodetisk mätning
 Trefot – ett stativ med tre ben, se tripod
 Trefot (kokkärl) – ett forngrekiskt hushållsföremål som i antiken var en kittel av lera eller brons med tre ben